iemand die werkt
in het bijzonder: een arbeider
Werker (Theo van Doesburg) (schilderij)